Miejscowości w Czechach:
 Sušice – miasto w powiecie Klatovy
 Sušice – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Sušice – gmina w powiecie Przerów
 Míčov-Sušice – gmina w powiecie Chrudim